Ки́рнан — ирландская фамилия. Известные носители:

 Кирнан, Бен (род. 1953) — австралийский историк.
 Кирнан, Кэтлин Ребека (род. 1964) — американская писательница.
 Кирнан, Тимоти (Шаунака Риши Даса; род. 1961) — ирландский индуистский религиозный деятель.